Tamerlan Kimovich Aguzarov (Alaguir, RSFS de Rusia;14 de junio de 1963-Moscú, Federación Rusa; 19 de febrero de 2016) fue un político ruso que se desempeñó como el 4.º presidente de la República de Osetia del Norte-Alania desde 2015 hasta su muerte un año más tarde. Además, desde 1999 a 2001 fue presidente de la Corte Suprema de Osetia del Norte-Alania.

Referencias 
1. 

2. 

3.  19 February 2016.

4. "Агузаров, Тамерлан Кимович". ТАСС. Retrieved 2021-06-07.

Osetios
Presidentes de Osetia del Norte - Alania
Políticos de la Rusia Unida